Се́ктор:
 Сектор — часть круга, ограниченная двумя радиусами и дугой между ними.
 Шаровой сектор — геометрическое тело, возникающее при вращении сектора вокруг одного из его радиусов или вокруг диаметра, не пересекающего его дуги.
 Сектор — структурное подразделение, отдел в некоторых общественных или производственных организациях (например, сектор учёта, сектор качества)
 «Сектор газа» — советская (российская) рок-группа конца XX века.
 Сектор диска — минимальная адресуемая единица хранения информации на дисковых запоминающих устройствах. Является частью дорожки. У большинства устройств размер сектора составляет 512 байт (например, у жестких и гибких дисков), либо 2048 байт (например, у оптических дисков).
 Загрузочный сектор
 в морском деле термином «сектор» могли обозначаться:
 стойка под гик, на которой он лежит, когда судно на якоре;
 металлический отвод на борту для снасти;
 приспособление, надеваемое на голову руля в виде кругового сектора, с концов дуги которой крепится штуртрос;
 деревянная дощечка, тоже в виде кругового сектора, употреблявшаяся как неподвижная точка, от которой отсчитывалось расстояние при употреблении обыкновенного лага (см. Лаг и Узел); сектор ставился поперек направления хода корабля, так что сопротивление воды до некоторой степени удерживало его на месте.
 Сектор — место проведения соревнований по толканию ядра.
 Сектор — персонаж вселенной Mortal Kombat.

Примечания